Ранчо ел Параисо има више значења:

 Ранчо ел Параисо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо ел Параисо (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Параисо (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Параисо (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ранчо ел Параисо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ел Параисо (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ел Параисо (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ел Параисо (Уизуко де лос Фигероа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ел Параисо (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ел Параисо (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Параисо (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Параисо (Кваутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ранчо ел Параисо (Санта Марија Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо ел Параисо (Уакечула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо ел Параисо (Точтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо ел Параисо (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ел Параисо (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Параисо (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Параисо (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Параисо (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Параисо (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Параисо (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо ел Параисо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо ел Параисо, Ранчо де лос Дос Сапос (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ранчо ел Параисо (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо ел Параисо (Апозол), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику